Stradella kan syfta på:

Musik
 Stradella (Franck), opera av César Franck (1841)
 Stradella (Niedermeyer), opera av Louis Niedermeyer (1837)
 Alessandro Stradella (opera), opera av Friedrich von Flotow (1837)

Geografi

Italien 

 Stradella, ort och kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia,